Une consonne injective est une consonne prononcée avec glottalisation et abaissement du larynx ;
 Une fonction injective est une fonction mathématique particulière.